Thunder Mountain (1925), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Victor Schertzinger
Thunder Mountain (1935), een Amerikaanse western onder regie van David Howard
Thunder Mountain (1947), een Amerikaanse western onder regie van Lew Landers
Thunder Mountain (speluitgever), een uitgever van computerspellen in de jaren 1980